Гео́ргий Иса́ков:
 Исаков, Георгий Павлович (1909—1993) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Исаков, Георгий Петрович (1896—1961) — советский военный деятель, генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Исаков, Георгий Семёнович (1919—1944) — Герой Советского Союза.